Kutschera ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kutschera (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Alois Kutschera (1859–1919), Komponist Wienerlieder und Textdichter
 Beatrix Kutschera (* 1952), österreichische Malerin
 Christine Kutschera (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Eugen Kutschera (1852–1918), tschechischer Komponist und Dirigent

 Fritz Kutschera (1883–1914), österreichischer Pädagoge, Jugendführer und Alpinist
 Gabriele Kutschera (* 1950), österreichische Metallkünstlerin
 Gundl Kutschera (* 1941), österreichische Ratgeberautorin
 Hans Kutschera-Aichbergen (1890–1940), österreichischer Internist
 Hermann Kutschera (1903–1991), österreichischer Architekt
 Hugo von Kutschera (1847–1909), österreichisch-ungarischer Diplomat und Orientalist
 Johann Nepomuk von Kutschera (1766–1832), österreichischer General

 Lore Kutschera (1917–2008), österreichische Botanikerin und Wurzelforscherin
 Oswald von Kutschera-Woborsky (1887–1922), österreichischer Kunsthistoriker
 Richard Kutschera (1861–1914), österreichischer General
 Rolf Kutschera (1916–2012), österreichischer Schauspieler
 Rolf Kutschera (Zeichner) (1949–2020), deutscher Comic-Zeichner
 Tilly Kutschera (1890–1920), österreichische Schauspielerin
 Ulrich Kutschera (* 1955), deutscher Evolutionsbiologe und Pflanzenphysiologe
 Viktor Kutschera (1863–1933), österreichischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Kutscherra
 Kucera
 Kuczera